GN (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
gecombineerde nomenclatuur, een onderdeel van de Europese douanewetgeving
gewondennest
Guinee (ISO landcode: GN)
Station Groningen
Gastronorm, een maatsysteem dat in de professionele keuken en de horeca wordt gebruikt voor het opbergen en bereiden van voedsel